Pastoriza puede referirse a:

Lugares 

 Pastoriza, municipio español de la provincia de Lugo, Galicia.
 Pastoriza (Arteijo), parroquia y aldea española del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pastoriza (Noya), localidad española de la parroquia de Roo, del municipio de Noya, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pastoriza a Nova, aldea española de la parroquia de Lema, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pastoriza a Vella, aldea española de la parroquia de Lema, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.

Otros 

 Pastoriza (apellido), apellido español de origen gallego.